«После работы» () — фильм Мартина Скорсезе в жанре чёрного юмора. Приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале 1986 года.

Сюжет 
После скучного рабочего дня Пол Хакетт, специалист по компьютерным данным, встречает Марси Франклин в местном кафе в Нью-Йорке. Марси говорит ему, что живет со скульпторшей по имени Кики Бриджес, которая делает и продает пресс-папье из гипса, напоминающее рогалики со сливочным сыром, и оставляет ему свой номер телефона. Позже ночью, позвонив по номеру под предлогом покупки пресс-папье, Пол берет такси до квартиры. По дороге его 20-долларовая купюра вылетает из окна кабины, и у него остается лишь небольшая сумма. В квартире Пол встречает Кики, которая работает над скульптурой съежившегося и кричащего мужчины, и во время визита натыкается на несколько улик, свидетельствующих о том, что Марси обезображена ожогами. В результате этого намека и странного поведения Марси Пол внезапно выскальзывает из квартиры.

Пол пытается вернуться домой на метро, но ровно в полночь стоимость проезда увеличивается. Он идет в бар, где официантка Джули сразу же влюбляется в него. В баре Пол узнает, что по соседству произошла серия краж со взломом. Бармен Том Шорр предлагает Полу денег на жетон метро, ​​но не может открыть кассу. Они обмениваются ключами, чтобы Пол мог пойти к Тому домой за ключом от кассы. После этого Пол замечает двух грабителей, Нила и Пепе, с мужской скульптурой, над которой пработала Кики. После того, как он Пол вступает с ними в драку, они убегают, уронив при этом скульптуру. Когда Пол возвращает скульптуру в квартиру Кики и Марси, Кики призывает его извиниться перед Марси. Однако, когда он пытается это сделать, он обнаруживает, что Марси покончила жизнь самоубийством, а Кики и мужчина по имени Хорст уже ушли в место под названием Club Berlin. Пол сообщает о смерти Марси, прежде чем вспомнить, что он должен был вернуть ключи Тому.

Пол пытается вернуться в бар Тома, но обнаруживает табличку, указывающую, что Том вернется через полчаса. Пол снова встречает официантку Джули на улице, и она приглашает его к себе в квартиру, чтобы дождаться Тома, где Пола нервирует ее странное поведение. Затем он возвращается в бар Тома для того, чтобы сообщить Тому позвонили о смерти Марси, которая была его девушкой. Пол решает вернуться в квартиру Джули, где она начинает рисовать его портрет, пока они разговаривают. В конце концов, Пол отвергает ухаживания Джули и уходит. В поисках Кики и Хорста, чтобы сообщить им о самоубийстве Марси, он идет в клуб «Берлин», где группа панков пытается побрить его голову до состояния ирокеза. Едва сбежав, Пол встречает Гейл, водительницу грузовика с мороженым, которая в конце концов принимает его за грабителя, и вместе с толпой местных жителей безжалостно преследуют его.

Пол встречает мужчину, которого просит о помощи, и мужчина предполагает, что Пол ищет гей-свидания. Пол снова находит Тома, но толпа (с помощью Джули, Гейл и грузовика Гейл Мистер Софти) преследует Пола. Пол обнаруживает, что в качестве расплаты за отказ Джули та использовала его изображение в объявлении о розыске, где он назван грабителем. В конечном итоге он ищет убежища в клубе «Берлин». Пол использует свою последнюю монету, чтобы поставить песню «Это все что есть?» Пегги Ли и приглашает на танец женщину по имени Джун. Пол объясняет, что его преследуют, и Джун, тоже скульптор, живущая в подвале клуба, предлагает ему помочь. Она защищает его, обливая его гипсом, чтобы замаскировать под скульптуру, пока толпа ищет в клубе Пола. Однако она не выпускает его из гипса даже после того, как толпа уходит, и он в конечном итоге затвердевает, запирая Пола в позе, напоминающей скульптуру Кики. Затем Нил и Пепе врываются в клуб и крадут его, помещая в заднюю часть своего фургона. Он выпадает из фургона прямо у ворот своего офисного здания на восходе солнца. Пол отряхивается и идет к своему рабочему столу, завершая фильм.

В ролях

Награды и номинации

Примечания 

Чёрные комедии США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1985 года
Фильмы Мартина Скорсезе
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1985 года
Независимые фильмы США